Охо́та — многозначное слово.
 Охота (звероловство) — промысел или развлечение, состоящие в поиске, выслеживании, преследовании и поимке или умерщвлении («добыче») диких животных.
 Охота — состояние и поведение самок млекопитающих, проявляющаяся стремлением к спариванию и соответствующая периоду овуляции полового цикла.

География 
 Охота — река на Дальнем Востоке России (впадает южнее Охотска в Охотское море).
 Охота — дзельница (район) Варшавы.

Издания 
 «Охота и охотничье хозяйство» — ежемесячный журнал, издаётся с 1955 года.
 «Myslivost» («Охота») - журнал Чехословацкого союза охотников.

Фильмы 
 Охота (фильм, 1959) — норвежский фильм Ерика Лохена
 Охота (фильм, 1963) — испанский фильм Мануэла де Оливейра
 Охота (фильм, 1966) — португальский фильм Карлоса Сауры
 Охота (мультфильм, 1979) — мультфильм Эдуарда Назарова
 Охота (фильм, 1994) — российский фильм Виталия Соломина
 Охота (фильм, 2012) — датский фильм Томаса Винтерберга
 Охота (фильм, 2014) — российский фильм Стаса Иванова
 Охота (фильм, 2020) () — американский фильм Крэйга Зобела
 Охота (фильм, 2022) — южнокорейский фильм

Сериалы и шоу 
 Охота (шоу, 2016) — шоу телеканала НТВ
 Охота (телесериал, 2017) () — американский сериал

Фамилия 
 Охота, Анна Руслановна (род. 1996) — украинская боксёрша.

См. также

Примечания